A Man Betrayed est le titre de plusieurs films :
 , film de John H. Auer, sorti en 1936 ;
 A Man Betrayed, titre original du film Suicide ou crime, sorti en 1941, réalisé par John H. Auer.